Cyberpunk
 Cyberpunk (album)
 Cyberpunk 2020
 Cyberpunk 2077